Le marronnage peut faire référence à :
 le marronnage, fuite d'esclaves de la propriété du maître ;
 le marronnage à Bourbon, désormais connu sous le nom de La Réunion ;
 le Marronnage du Grand marais lugubre, groupe d'anciens esclaves aux États-Unis entre le  et le  siècle ;
 le marronnage, activité exercée dans les Alpes occidentales par les précurseurs des guides alpins ;
 le marronnage, retour d'animaux domestiques à l'état sauvage ;
 le marronnage, droit d'usage forestier sous l'Ancien Régime.

Voir aussi 

 Le maronnage, acte d'abandonner quelqu'un dans un endroit inhabité.